Jedna z czterech grup mistrzostw Europy 2004. Mecze odbyły się w Leirze, Lizbonie oraz w Coimbrze, a drużynami w grupie były: reprezentacja Francji, reprezentacja Anglii, reprezentacja Chorwacji oraz reprezentacja Szwajcarii. Grupę wygrała reprezentacja Francji, a do ćwierćfinału turnieju awansowała również reprezentacja Anglii, natomiast reprezentacja Chorwacji oraz reprezentacja Szwajcarii zakończyły udział w turnieju.

Drużyny

Tabela 

 Przeciwnikiem reprezentacji Francji w ćwierćfinale była 2. drużyna Grupy A – reprezentacja Grecji.
 Przeciwnikiem reprezentacji Grecji w ćwierćfinale była 1. drużyna Grupy A – reprezentacja Portugalii.

Mecze

Szwajcaria – Chorwacja 

 Zawodnik meczu:  Jörg Stiel
 Sędzia główny:  Lucílio Batista
 Asystenci:
  Paulo Januário
  José Cardinal
 Sędzia techniczny:  Terje Hauge

Francja – Anglia 

 Zawodnik meczu:  Zinedine Zidane
Sędzia główny:  Markus Merk
 Asystenci:
  Christian Schräer
  Jan-Hendrik Salver
 Sędzia techniczny:  Ľuboš Micheľ

Anglia – Szwajcaria 

 Zawodnik meczu:  Wayne Rooney
 Sędzia główny:  Walentin Iwanow
 Asystenci:
  Jurij Dupanow
  Władimir Eniutin
 Sędzia techniczny:  Kiros Wasaras

Chorwacja – Francja 

 Zawodnik meczu:  Dado Pršo
 Sędzia główny:  Kim Milton Nielsen
 Asystenci:
  Jørgen Jepsen
  Jens Larsen
 Sędzia techniczny:  Anders Frisk

Chorwacja – Anglia 

 Zawodnik meczu:  Wayne Rooney
 Sędzia główny:  Pierluigi Collina
 Asystenci:
  Marco Ivaldi
  Narciso Pisacreta
 Sędzia techniczny:  Manuel Mejuto González

Szwajcaria – Francja 

 Zawodnik meczu:  Zinedine Zidane
Sędzia główny:  Ľuboš Micheľ
 Asystenci:
  Igor Šramka
  Martin Balko
 Sędzia techniczny:  Kiros Wasaras

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki Grupy B 

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2004